Dit is een lijst van planetoïden 29201-29300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (29201) - || 1991 GO4|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (29202) - || 1991 GH8|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (29203) Schnitger || 1991 GS10|| 9 april 1991 || F. Börngen
|-
| (29204) Ladegast || 1991 GB11|| 11 april 1991 || F. Börngen
|-
| (29205) - || 1991 NM6|| 11 juli 1991 || H. Debehogne
|-
| (29206) - || 1991 PX10|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (29207) - || 1991 RG2|| 6 september 1991 || E. W. Elst
|-
| (29208) Halorentz || 1991 RT2|| 9 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (29209) - || 1991 RV7|| 12 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (29210) - || 1991 RB12|| 4 september 1991 || E. W. Elst
|-
| (29211) - || 1991 RY15|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (29212) Zeeman || 1991 RA41|| 10 september 1991 || F. Börngen
|-
| (29213) - || 1991 SJ || 29 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (29214) - || 1991 TL6|| 2 oktober 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (29215) - || 1991 UE || 18 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (29216) - || 1991 VX5|| 2 november 1991 || E. W. Elst
|-
| (29217) - || 1991 VV12|| 4 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (29218) - || 1992 AY || 4 januari 1992 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (29219) - || 1992 BJ || 24 januari 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (29220) - || 1992 BC2|| 30 januari 1992 || E. W. Elst
|-
| (29221) - || 1992 BW3|| 28 januari 1992 || Spacewatch
|-
| (29222) - || 1992 BU4|| 29 januari 1992 || Spacewatch
|-
| (29223) - || 1992 DW2|| 23 februari 1992 || Spacewatch
|-
| (29224) - || 1992 DD7|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (29225) - || 1992 DW7|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (29226) - || 1992 DH8|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (29227) Wegener || 1992 DY13|| 29 februari 1992 || F. Börngen
|-
| (29228) - || 1992 EC || 2 maart 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (29229) - || 1992 EE1|| 10 maart 1992 || A. Sugie
|-
| (29230) - || 1992 ED4|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (29231) - || 1992 EG4|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (29232) - || 1992 EH4|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (29233) - || 1992 EP6|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (29234) - || 1992 EC7|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (29235) - || 1992 EU13|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (29236) - || 1992 EB14|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (29237) - || 1992 EG14|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (29238) - || 1992 EE17|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (29239) - || 1992 EJ17|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (29240) - || 1992 GE3|| 4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (29241) - || 1992 GA5|| 4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (29242) - || 1992 HB4|| 23 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (29243) - || 1992 JC1|| 3 mei 1992 || Spacewatch
|-
| (29244) - || 1992 OV1|| 26 juli 1992 || E. W. Elst
|-
| (29245) - || 1992 PZ || 8 augustus 1992 || E. W. Elst
|-
| (29246) Clausius || 1992 RV || 2 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (29247) - || 1992 RC4|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (29248) - || 1992 SB10|| 27 september 1992 || Spacewatch
|-
| (29249) - || 1992 SN12|| 26 september 1992 || T. Seki
|-
| (29250) - || 1992 SO17|| 24 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (29251) - || 1992 UH4|| 26 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (29252) - || 1993 BY2|| 25 januari 1993 || T. Seki
|-
| (29253) - || 1993 DN || 21 februari 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (29254) - || 1993 FR1|| 25 maart 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (29255) - || 1993 FF4|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (29256) - || 1993 FC7|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (29257) - || 1993 FK10|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (29258) - || 1993 FX11|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (29259) - || 1993 FZ11|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (29260) - || 1993 FG12|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (29261) - || 1993 FS13|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (29262) - || 1993 FP14|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (29263) - || 1993 FY14|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (29264) - || 1993 FR17|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (29265) - || 1993 FV18|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (29266) - || 1993 FA20|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (29267) - || 1993 FD22|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (29268) - || 1993 FY22|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (29269) - || 1993 FD25|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (29270) - || 1993 FF28|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (29271) - || 1993 FF31|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (29272) - || 1993 FO31|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (29273) - || 1993 FO32|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (29274) - || 1993 FK33|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (29275) - || 1993 FM33|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (29276) - || 1993 FO33|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (29277) - || 1993 FB34|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (29278) - || 1993 FN34|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (29279) - || 1993 FC35|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (29280) - || 1993 FD36|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (29281) - || 1993 FJ38|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (29282) - || 1993 FM39|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (29283) - || 1993 FD40|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (29284) - || 1993 FL41|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (29285) - || 1993 FD42|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (29286) - || 1993 FA45|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (29287) - || 1993 FD49|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (29288) - || 1993 FJ51|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (29289) - || 1993 FM62|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (29290) - || 1993 FF84|| 24 maart 1993 || UESAC
|-
| (29291) - || 1993 JX || 14 mei 1993 || E. W. Elst
|-
| (29292) Conniewalker || 1993 KZ1|| 24 mei 1993 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (29293) - || 1993 OG9|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (29294) - || 1993 OH9|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (29295) - || 1993 OC13|| 19 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (29296) - || 1993 PY5|| 15 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (29297) - || 1993 RU7|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (29298) - || 1993 SA14|| 16 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (29299) - || 1993 TW1|| 15 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (29300) - || 1993 TD25|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten